Wartenstein ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte:
 Wartenstein (Gemeinde Raach am Hochgebirge), Ortschaft und Katastralgemeinde von Raach am Hochgebirge, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Przyrzecze (Brzeżno), Dorf in der Woiwodschaft Westpommern, Polen (bis 1945: Wartenstein, Kreis Belgard-Schivelbein, Pommern)
Warkallen (Kreis Goldap), untergegangener Ort im Rajon Nesterow, Oblast Kaliningrad, Russland (1938–1946 Wartenstein (Ostpreußen)) 

Baulichkeiten:
 Schloss Wartenstein, Schloss oberhalb des Hahnenbachtals nahe Oberhausen bei Kirn, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Burg Wartenstein, Burganlage oberhalb von Gloggnitz, Niederösterreich
 Burg Wartenstein (Pfäfers), Burgruine bei Pfäfers, Wahlkreis Sarganserland, Kanton St. Gallen
 Ruine Wartenstein, Burgruine bei Lauperswil, Verwaltungskreis Emmental, Kanton Bern

Berge:
 Wartenstein (Steiermark) (805 m), Berg bei Krottendorf-Gaisfeld, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Wartenstein (Pfalz) (375,8 m), Berg bei Dittweiler, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz